Onderdistrict in Indonesië
 Selopuro (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Selopuro (Batuwarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Selopuro (Lasem), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Selopuro (Pitu), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Selopuro (Selopuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java